

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Słotwina – część miasta Brzesko
 Słotwina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica 
 Słotwina – kolonia w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo
 Słotwina – część wsi Tarnawa w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Słotwina – część wsi Góra Świętego Jana w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Słotwina – część wsi Kamienica w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Słotwina – przysiółek wsi Dziewięcierz w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój 
 Słotwina – część wsi Niegowonice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Słotwina – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Lipowa

Inne 
 Słotwina – potok na Pogórzu Izerskim, prawy dopływ Płóczki

Zobacz też 
 Słotwina (gmina)
 Rezerwat przyrody Słotwina